

Hydronyme 
 Le lac Don Juan est un lac de l’Antarctique, le plus salé (en chlorure de calcium) du monde.

Patronyme 
 Don Juan d'Autriche est un prince espagnol de la famille des Habsbourg, fils illégitime de Charles Quint, gouverneur des Pays-Bas de 1576 à 1578.

Œuvre 
Don Juan est un personnage mythique de séducteur, thème de nombreuses œuvres.

Littérature 
 Don Juan, un poème (paru de 1819 à 1824) de Lord Byron
 Le Don Juan de Mozart, un livre (1942) de Pierre Jean Jouve
 Don Giovanni, un album de bande dessinée (1990) de Jidéhem, de la série Sophie

Théâtre 
 Dom Juan ou le Festin de Pierre, une comédie de Molière
 Don Juan, une mise en scène par Jean Vilar au festival d'Avignon en 1953
 Don Juan, une mise en scène par Antoine Vitez au festival d'Avignon en 1978
 Don Juan, une mise en scène par Jacques Lassalle au festival d'Avignon en 1993
 L'Abuseur de Séville, une comédie espagnole de Tirso de Molina (environ 1625)
 , une comédie du dramaturge suisse Max Frisch (1952)
 Don Juan, une pièce de théâtre de Robert David MacDonald (1980)
 La Nuit de Valognes, une pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt, écrite en 1989.
 Don Juan, d'après Molière, une pièce de Bertolt Brecht en 1953.

Musique 
 Don Juan ou le Festin de Pierre (1761), un ballet en trois actes de Gasparo Angiolini et Christoph Willibald Gluck
 Don Juan, le titre français de l’opéra Don Giovanni (1787) de Mozart, dont le livret est en italien
 Don Juan, un poème symphonique (1888) de Richard Strauss
 Don Juan, une comédie musicale (2003) de Felix Gray
 Don Juan, une chanson (1976) de Georges Brassens

Cinéma 
 Don Giovanni, film italien d’Edoardo Bencivenga sorti en 1916 ;
 Don Juan, film américain d’Alan Crosland sorti en 1926 ;
 Les Aventures de don Juan, film américain de Vincent Sherman sorti en 1948 ;
 Don Juan, film franco-hispano-italien de John Berry sorti en 1956 ;
 Don Giovanni, film de Carmelo Bene sorti en 1970 ;
 Don Juan ou Si Don Juan était une femme…, film franco-italien de Roger Vadim sorti en 1973 ;
 Don Giovanni, film de Joseph Losey sorti en 1979 ;
 Don Juan DeMarco, film de Jeremy Leven sorti en 1995 ;
 Don Juan, film franco-germano-hispanique de Jacques Weber sorti en 1998 ;
 Don Juan, film français de Serge Bozon de 2021.

Télévision 
 Dom Juan ou le Festin de Pierre, téléfilm de Marcel Bluwal diffusé en 1965
 Don Juan, téléfilm d’Ingmar Bergman diffusé en 1965

Voir aussi 
 

Homonymie de titre